Натан Бенжамин Аке (; ) — нидерландский футболист, защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов. Воспитанник «АДО Ден Хааг» и «Фейеноорда». Выпускник академии «Челси», в которую перебрался из Нидерландов в возрасте 15 лет.

Клубная карьера 
Натан выступал за «Фейеноорд» с 12 лет, до этого он играл в юношеской команде из родного города Гаага «АДО Ден Хааг». В «Фейеноорде» он пробыл до 15-ти лет, где им заинтересовались английские клубы, такие как «Челси» и «Манчестер Сити». В конце концов, защитник решил присоединиться к «Челси» в декабре 2010 года за сумму 230 тыс. фунтов стерлингов, после окончания сезона он перешёл в академию «Челси». Это вызвало реакцию со стороны спортивного директора «Фейеноорда» Лео Беенхаккера, который назвал английские клубы «большой белой акулой футбола».

Кроме того, этот случай был исследован Королевским футбольным союзом Нидерландов, потому что Аке вёл переговоры с агентом Дааном Грене, что в соответствии с законодательством Нидерландов противоречит закону, так как игрок, не достигший 16-летнего возраста, не может вести переговоры с агентами.

Дебютировал в Премьер-лиге 26 декабря 2012 года в игре против «Норвич Сити» на Карроу Роуд. Он вышел на поле в самом конце матча, заменив Хуана Мату, автора единственного гола в этой игре, забитого на 38-й минуте. 14 августа 2015 года Аке подписал новый 5-летний контракт с «Челси» и перешёл в клуб «Уотфорд», выступающий в Премьер-лиге, на правах аренды сроком на один сезон. 25 августа дебютировал за «Уотфорд», выйдя в основном составе на матч 2-го квалификационного раунда Кубка Футбольной лиги против «Престон Норт Энд» (0:1). 19 сентября дебютировал в Премьер-лиге за «шмелей», выйдя на замену в матче 6-го тура против «Ньюкасл Юнайтед» (2:1), провёл на поле 11 минут. 20 декабря забил первый гол за «Уотфорд» на 3-й минуте в матче 17-го тура Премьер-лиги против «Ливерпуля» (3:0).

Международная карьера 
Выступал за юношеские сборные Нидерландов различных возрастов. В 2011 году вместе со своей сборной стал победителем чемпионата Европы для игроков до 17 лет. В финале нидерландцы одолели немцев со счётом 5:2. В 2012 году сборная Нидерландов повторила свой успех на данном турнире, в финале им также противостояла сборная Германии.

Достижения

Командные 
«Челси»
 Чемпион Англии (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2015
 Победитель Лиги Европы: 2012/13
 Чемпион молодёжной Премьер-лиги: 2013/14

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка футбольной лиги: 2020/21

Сборная Нидерландов
 Чемпион Европы среди юношей до 17 лет (2): 2011, 2012

Личные 
 Лучший молодой игрок «Челси»: 2013
 Лучший молодой игрок «Уотфорда»: 2016
 Итого: 2 награды

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Манчестер Сити» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Манчестер Сити»